Almeyda ist der Familienname folgender Personen:
 Clodomiro Almeyda (1923–1997), chilenischer Politiker und Soziologe
 Giuseppe Damiani Almeyda (1834–1911), italienischer Architekt
 Matías Almeyda (* 1973), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Almeida